Эберсоул () — английская фамилия. Известные носители:

 Эберсоул, Брайан (род. 1980) — американский боец ММА.
 Эберсоул, Кристин (род. 1953) — американская актриса и певица.